Вла́щенко — украинская фамилия.

  (род. 1974) — фигурист, неоднократный чемпион Латвии и Германии в мужском одиночном катании.
 Влащенко, Наталья Викторовна (род. 1960) — украинский театровед, сценарист и драматург, колумнист, медиаменеджер, продюсер, телеведущая, издатель.